Scarecrow steht für

 Scarecrow (Comicfigur), eine fiktive Superschurken-Figur

in Film und Fernsehen:

 Scarecrow (Fernsehfilm), US-amerikanischer Fernsehfilm von 2013
 Scarecrow, US-amerikanischer Spielfilm Jahr von 1973, zu deutsch Asphalt-Blüten
 Scarecrow and Mrs. King, US-amerikanische Fernsehserie von 1983 bis 1987, zu deutsch Agentin mit Herz
 The Scarecrow, US-amerikanischer Slapstick-Film von 1920, zu deutsch Buster Keatons Trauung mit Hindernissen

in der Musik:

 Scarecrow (Band, FR), eine französische Blues-HipHop-Band
 Scarecrow (Band, US), eine US-amerikanische Hard-Rock-Band
 The Scarecrow (Album), drittes Album der deutschen Metal-Band Avantasia

Siehe auch:

 The Scarecrow World Tour